Edades del Hombre puede referirse a:

 Edades del hombre, el concepto de periodización propio de la Antigua Grecia que aparece en la obra de Hesíodo Trabajos y días. Son cinco edades sucesivas denominadas así:
 Edad de Oro
 Edad de Plata
 Edad del Bronce (actualmente designa a un periodo de la prehistoria, dentro de la Edad de los metales)
 Edad del Hierro (actualmente designa a un periodo de la prehistoria, dentro de la Edad de los metales), que coincide con los primeros siglos de la Antigüedad clásica.

 El tópico literario tal como es utilizado por escritores posteriores, tanto antiguos como modernos:
 Ovidio, en Las metamorfosis lo reelabora en cuatro edades (véase también Las cuatro edades de Ovidio).
 Cervantes, en El Quijote, lo utiliza en su célebre discurso a los cabreros o de la Edad de Oro que comienza: dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados... (Segunda parte, cp. XI De lo que le sucedió a don Quijote con unos cabreros ).

 La serie de exposiciones de arte religioso Las Edades del Hombre y la fundación homónima que las organiza, creada por las diócesis de Castilla y León.